Wannolot – tytuł utworu autorstwa Wojciecha Waglewskiego. 

Utwór ten ukazał się pierwotnie na solowej płycie Waglewskiego, jednak z czasem wszedł do stałego repertuaru zespołu Voo Voo. Wielokrotnie był wykonywany w czasie koncertów ze specjalną dedykacją dla członków fanklubu tego zespołu, również noszącego nazwę „Wannolot”.

Wannolot jako utwór

Tytuł i treść 
Chociaż zespół Voo Voo i sam Wojciech Waglewski kilka lat po skomponowaniu Wannolotu zarejestrowali również muzykę do filmu Tytus, Romek i A’Tomek wśród złodziei marzeń, to tytuł utworu nie jest nawiązaniem do wehikułu z ksiąg V i XXIV cyklu komiksów o Tytusie. Tekst utworu opisuje bowiem nie wehikuł, a stan umysłu i ciała podczas kąpieli w mieszkaniu w blokowisku. Wanna jest w utworze symbolem spokoju i bezpieczeństwa, punktem, z którego można analizować dochodzące zza ścian obrazy dźwiękowe.

Rejestracje 
Ze względu na dominację gitary w kompozycji Wannolot przez wiele lat był stałym elementem koncertów Voo Voo. Wielominutowe wykonania pozwalały Waglewskiemu na prezentację gitarowego kunsztu i odwołanie się do rockowych korzeni mimo zmian i poszukiwań w innych gatunkach na kolejnych płytach. Poza pierwotnym nagraniem na płycie Waglewski Gra-żonie utwór ten zarejestrowany został między innymi na koncertowej płycie Koncert w Trójce oraz z gościnnym udziałem Tomasza Lipnickiego na płycie Flota zjednoczonych sił.

Wannolot jako fanklub

Historia 
Obserwacja dźwięków zza ścian dla wielu fanów zespołu Voo Voo odzwierciedlała obserwację świata przez pryzmat tekstów zespołu. Dlatego też gdy z inicjatywy Włodzimierza Skiby w 1998 roku grupa fanów szukała formuły na wspólną komunikację i dzielenie się informacjami o rozbudowanej działalności zespołu to Wannolot okazał się idealną nazwą dla tej inicjatywy. Pierwotnie jako internetowa lista dyskusyjna, następnie nieformalny fanklub, z czasem Wannolot zyskał oficjalne wsparcie zespołu prowadząc w latach 1998-2001 oficjalną stronę internetową Voo Voo. Do dziś w ramach działalności fanklub wydaje nieoficjalne płyty (bootlegi), organizuje spotkania, przygotowuje happeningi.

Pierwszym niewirtualnym spotkaniem „Wannolotu” była rejestracja albumu Koncert w Trójce. Od tego czasu fanklub organizuje spotkania podczas wszystkich rejestracji koncertowych albumów Voo Voo jak również podczas wydarzeń koncertowych np. jednorazowy duet Waglewski-Stańko czy majówki w Janowcu nad Wisłą. Trzykrotnie „Wannolot” zaprojektował specjalne koszulki rozprowadzane przez i wśród członków.

W 1999 roku „Wannolot” skonstruował z pianki, aluminiowych kątowników i folii specjalną machinę latającą nawiązującą do nazwy fanklubu z którą wystartował w ramach Konkursu Lotów Red Bull nie osiągając jednak żadnych znaczących sukcesów poza zacieśnieniem znajomości.

W październiku 2005 odbyło się spotkanie członków Wannolotu z zespołem podczas którego doszło do wystawienia specjalnie napisanej sztuki teatralnej, której słowa w żartobliwy sposób odnosiły się do członków zespołu i tytułów ich kompozycji. Rejestracja spotkania znalazła się na płycie DVD Ani to wywiad, ani koncert wydanej przez fanklub.

Członkowie „Wannolotu” (140 osób na początku 2007 roku) w formie podziękowania za działalność zespołu Voo Voo przygotowują specjalne happeningi podczas koncertów. Podczas koncertu w ramach Festiwalu Teatralnego Malta w roku 2007 „Wannolot” przygotował kilkumetrową makietę „wanny” która płynęła ponad głowami widowni podczas wykonywania przez zespół Voo Voo utworu „Wannolot” (rejestracja telewizyjna).

Wydane płyty 
"Wannolot” wydaje również nieoficjalne płyty zawierające utwory Voo Voo, zazwyczaj są to nagrania koncertowe lub nieosiągalne w inny sposób (wydane wcześniej ale niewznawiane, wcześniejsze utwory Voo Voo). Do tej pory członkowie „Wannolotu” wydali 4 albumy muzyczne i jedną kompilację DVD. Premiery tych płyt mają miejsce podczas corocznych koncertów sylwestrowych w Teatrze Małym. Okładki wszystkich wydawnictw wykonywane są ręcznie i projektowane przez członków „Wannolotu”.

Płyta klubowa 1 
Płyta klubowa 1 to nieoficjalna płyta kompaktowa zespołu Voo Voo przygotowana przez członków fanklubu Wannolot. Na płycie znajdują się utwory wcześniej nigdy nie wydane na CD, a pochodzące z dwóch składanek na których umieszczono utwory Voo Voo, z dwóch singli tego zespołu i utwory z płyty Koncert.

Lista utworów 
 Nie pytaj 3:40 (ze składanki Przeboje na „Trójkę” 1987)
 Bukiet myśli 4:04 (ze składanki Przeboje na „Trójkę” 1987)
 Faza III 3:21 (z singla Faza III/Faza IV 1985)
 Faza IV 2:58 (z singla Faza III/Faza IV 1985)
 Gdy będę miał dzwon 3:24 (z singla Gdy będę miał dzwon 1987)
 Spacer po Berlinie 3:19 (z singla Gdy będę miał dzwon 1987)
 Nim stanie się tak, jak gbyby nigdy nic 3:27 (ze składanki Radio nieprzemakalnych 1988)
 Flota zjednoczonych sił 4:57 (z płyty Koncert 1987)
 Spręzyć krok 8:05 (z płyty Koncert 1987)
 Tyłem 4:11 (z płyty Koncert 1987)
 Dopóki (Faza) 2:21 (z płyty Koncert 1987)
 Paproch 5:06 (z płyty Koncert 1987)
 Otwórz mi (F-1) 5:05
 Co się stało z moim cieniem (Wizyta III) 6:03 (z płyty Koncert 1987)
 Znikam (Wizyta I) 3:03 (z płyty Koncert 1987)

Płyta klubowa 2 
Płyta klubowa 2 to nieoficjalna płyta kompaktowa zespołu Voo Voo przygotowana przez członków fanklubu Wannolot. Na płycie znajdują się koncertowe wersje utworów Voo Voo oraz fragmenty wywiadów z Wojciechem Waglewskim.

Lista utworów 
W nawiasach podano oficjalne nazwy utworów lub opis danego utworu
 Mix wyrwany z kontekstu i zupełnie nie na temat (Wywiad z W. Waglewskim) 1:21
 Coż za moc (Wcale mi się słowa nie posplątywały) 4:00
 Muzyka z za-poznania (?) 5:48
 Bierzemy rozpęd (Żółty) 4:57
 Mamy pewne kłopoty (Zwaliło mnie z nóg) 4:31
 Cóż za moc - umen werszyn (Wcale mi się słowa nie posplątywały) 4:05
 Teraz będzie (Front torowania przejść) 4:59 
 Mentolowe papierosy (powitanie Lecha Janerki) 0:27
 Hej za rok matura (Konstytucje - utwór Lecha Janerki) 4:48
 Spotkanie z ciekawym człowiekiem (wprowadzenie Jurka Owsiaka) 1:04
 I wszyscy razem (Anioł pasterzom mówil) 3:31
 Grając skocznie (Przybieżeli do Betlejem pasterze) 1:10
 Rozruszaliśmy się w sposób niesamowity (Flota zjednoczonych sił) 10:52
 Na ten rok (Za kolędę dziękujemy) 0:12

Muzycy 
 Ireneusz Dudek – harmonijka (2)
 Zbigniew Hołdys – gitara (2)
 Józek Skrzek – gitara basowa (2)
 Jerzy Piotrowski – perkusja (2)
 Michał Urbaniak – skrzypce elektryczne (3)
 Marcin Pospieszalski – gitara basowa (3), głos (10-14)
 Piotr Wolski – instrumenty perkusyjne (3)
 Edyta Bartosiewicz – głos (6)
 Jorgos Skolias – głos (7, 11-13)
 Lech Janerka – głos (9)
 Jurek Owsiak – głos (10-14)
 rodzina Pospieszalskich – głos (10-14)
 Adam Prucnal – skrzypce (10-13)
 Sławek Wierzcholski – głos, harmonijka (13)
zespół Voo Voo w składzie:
 Wojciech Waglewski – gitara (2-6, 8-13), głos (1, 2, 5-13)
 Mateusz Pospieszalski – saksofon (6, 7, 9), pianino elektryczne (3), flet prosty (10-12), akordeon (4-5), głos (4, 5, 7, 9-14)
 Jan Pospieszalski – gitara basowa (4-7, 9, 13), głos (4, 9-14)
 Piotr Żyżelewicz – perkusja (3-7, 9-13)

Płyta klubowa 3 
Płyta klubowa 3 to nieoficjalny 3-płytowy album zespołu Voo Voo, przygotowany przez członków fanklubu Wannolot. Na płytach znajduje się zapis koncertu Voo Voo, który odbył się na Zamku w Janowcu 23 lipca 2000 roku z okazji 15-lecia powstania zespołu.

Lista utworów 
 CD 1
 Stuknęło
 Pieśń powitalna
 Dwa w jednym
 Mungi doh
 Nuty, dźwięki
 Wcale mi się słowa nie posplątywały
 Ziutek
 Coś jedzie
 Człowiek wózków
 Piąta rano
 Bój mój ostatni
 Człowiek piła
 Szczypta skrzypiec
 Harce w szparce
 CD 2
 Jak gdyby nigdy nic
 Posypałka
 Nie spać
 Dzwon i młot
 Tropikalny list ciągle je
 Karnawał/Cień ptaka
 Nabroiło się
 Konstytucje
 CD 3
 Flota zjednoczonych sił / Łobi jabi
 I cóż że żal
 Rapatapatoja
 Piosenka na B
 Ścieżka CD-ROM – zdjęcia i pliki mp3

XX ½ 

XX ½ to nieoficjalny album zespołu Voo Voo, przygotowany przez członków fanklubu Wannolot. Album wydany został w roku jubileuszowym (dwudziestolecie działalności zespołu) z jednej strony w celu przybliżenia działalności członków zespołu poza Voo Voo, a z drugiej strony w celu sięgnięcia po niewykonywane już utwory z początku działalności.

Symbol ½ w tytule płyty ma kilka znaczeń:
 jest to wydawnictwo pomiędzy płytami XX a 21
 w stosunku do poprzedniej płyty zawiera połowę jej liczby utworów
 rozmiar płyty jest mniejszy od poprzedniego (singel o średnicy 80 mm)

Lista utworów

Ani to wywiad, ani koncert 
Ani to wywiad, ani koncert to nieoficjalny dwupłytowy album DVD zespołu Voo Voo przygotowany przez członków fanklubu Wannolot. Album zawiera zapis czterech koncertów oraz amatorski zapis spotkania członków zespołu z Wannolotem.

Lista utworów 
 23 lutego 1996
 Posypałka
 Sprężyć krok
 Zwyczajny cud
 Łeboskłon
 Konstytucje
 Rapatapatoja
 Tropikalny list
 Nie spać
 Nim stanie się tak
 13 czerwca 1997
 Flota zjednoczonych sił
 Mungi doh
 Rapatapatoja
 Nie spać
 Posypałka
 Łeboskłon
 Wannolot
 Konstytucje
 Nim stanie się tak
 9 lutego 1999
 Nuty dźwięki
 Dołek
 Cudnie
 Mungi Doh
 Latający chłopczyk
 Nim stanie się tak
 Tropikalny list
 1 kwietnia 2001
 Nabroiło się
 Dwójnia
 Dziury w całym
 Posypałka
 Trwa mać
 Człowiek wózków
 F-I
 Piosenka żydowska
 dodatki
 Mantra
 Mateo o Voo Voo
 Wannolot o Voo Voo
 Jam o wannolocie
 Piszczałka
 galeria

Linki zewnętrzne 
 
 

Utwory Voo Voo
Kompozycje Wojciecha Waglewskiego
Teksty Wojciecha Waglewskiego